Bantz ist der Familienname folgender Personen:

 Elmer Bantz (1908–2002), deutscher Schauspieler und Rundfunksprecher 
 Helmut Bantz (1921–2004), deutscher Turner

Siehe auch:
 Banz